Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute à Gstaad du 9 au .

Petra Delhees remporte le simple dames. En finale, elle bat Yvona Brzáková.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Diane Evers et Hana Strachonova.

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1979
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1979
Tennis en juillet 1979